Šarlota Žofie Sasko-Kobursko-Saalfeldská (Charlotte Sophie von Sachsen-Coburg-Saalfeld; 24. září 1731, Coburg – 2. srpna 1810, Schwerin) byla sasko-kobursko-saalfeldská prineczna a sňatkem následně korunní princezna meklenburská

Život 
Šarlota Žofie se narodila jako dcera vévody Františka Josiáše Sasko-Kobursko-Saalfeldského a jeho manželky Anny Žofie Schwarzbursko-Rudolstadtské, dcery knížete Ludvíka Fridricha I. Schwarzbursko-Rudolstadtského.

13. května 1755 se Šarlota Žofie ve Schwerinu provdala za korunního prince Ludvíka Meklenburského. Na svatbu ji doprovázel její bratr Fridrich Josias Sasko-Kobursko-Saalfeldský. Manželství bylo popisováno jako šťastné a Šarlota Žofie byla respektována i později jako vdova. Manželé byli považováni za velké obdivovatele umění. Princezna ovdověla 12. září 1778, manžela přežila o třicet dva let a sama zemřela 2. srpna 1810. Pohřbena byla ve schwerinském kostele sv. Mikuláše.

Potomci 
Za třiadvacet let manželství porodila Šarlota Žofie dvě děti:

 Fridrich František I. Meklenbursko-Zvěřínský (10. prosince 1756 – 1. února 1837) ⚭ 1775 Luisa Sasko-Gothajsko-Altenburská (1756–1808)
 Žofie Frederika Meklenbursko-Zvěřínská (24. srpna 1758 – 29. listopadu 1794) ⚭ 1774 princ Frederik Dánský (1753–1805)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Německé princezny
Narození v Coburgu
Úmrtí ve Schwerinu
Wettinové
Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Narození 24. září
Narození v roce 1731
Úmrtí 2. srpna
Úmrtí v roce 1810
Ženy